Andreas Hofer (1629-1684), compositeur allemand.
 Andreas Hofer (1767-1810), patriote tyrolien.
 Andreas Hofer (1991-), coureur cycliste autrichien.